Viet oder Việt steht für:

 Vietnam
 Vietnamesische Sprache
 Vietnamesen
 die Stammvölker der Vietnamesen, siehe Yue (Volksbezeichnung)

Viet ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Viet (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Hans-Erich Viet (* 1953), deutscher Filmregisseur und Professor
 Ursula Viet (1926–2010), deutsche Mathematikpädagogin

Siehe auch:

 Vieth
 Viett